est le huitième album de la série de bande dessinée Clifton, scénarisé par Bob de Groot et dessiné par Turk.

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .

Album de bande dessinée sorti en 1978
Album de Clifton